Le championnat du Brésil de football 1973 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Palmeiras.

Première phase

Groupe A

Deuxième phase

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1973
Brésil
1973 au Brésil